Тази статия представлява списък на известни хора от САЩ.

Актьори и актриси 
 Кърсти Али (1955)
 Джуди Арънсън (1964)
 Майкъл Дудикоф (1954)
 Стив Мартин (1945)
 Тим Робинс (1958)
 Силвестър Сталоун (1946)
 Джон Траволта (1954)
 Джон Уейн (1907 – 1979)
 Ричард Чембърлейн (1934)

Архитекти 
 Луис Кан (1901 или 1902 – 1974)

Бизнесмени и бизнесдами 
 Стив Балмър
 Бил Гейтс
 Стив Джобс

Изобретатели 
 Томас Едисън (1847 – 1931)

Икономисти 
 Милтън Фридман (1912 – 2006)
 Филип Котлър
 Джоузеф Щиглиц (1943)

Поети 
 Алън Гинсбърг (1926 – 1997)
 Тимоти Дуайт (1752 – 1817)

Писатели 
 Хенри Джеймс (1843 – 1916)
 Теодор Драйзер (1871 – 1945)
 Стивън Крейн (1871 – 1900)
 Джек Лондон (1876 – 1916)
 Синклер Луис (1885 – 1951)
 Ъптон Синклер (1878 – 1968)
 Рекс Стаут (1896 – 1975)
 Марк Твен (1835 – 1910)
 Ърнест Хемингуей (1898 – 1961)
 Натаниел Хоторн (1804 – 1864)
 Уошингтън Ървинг (1783 – 1859)

Психолози 
 Фицхю Додсън

Режисьори 
 Уди Алън (1935)
 Уилям Бюдайн (1892 – 1970)

Други 
 Збигнев Бжежински, политолог от полски произход (1928)
 Джоузеф Камбъл, професор по литература, митолог (1904 – 1987)
 Андрю Карнеги, филантроп и бизнесмен от шотландски произход (1835 – 1919)
 Ралф Нейдър, активист и адвокат (1934)
 Адам Савидж, американски водещ (1967)
 Джейми Хайнеман, американски водещ (1956)
 Ноам Чомски, лингвист и политически писател (1928)

 
Американци